Trinity, amerikai nukleáris teszt
Trinity, alabamai település
Trinity, Észak-karolinai település
Trinity, texasi kisváros
Trinity, texasi folyó

Trinity, a My Dying Bride albuma, 1995
Trinity, az Omega Diatribe albuma, 2018
Trinity, a Revolution Renaissance albuma, 2010
Trinity, a Visions of Atlantis albuma, 2007

Trinity, a Mátrix film egyik főszereplője
Trinity, a világ tíz legnagyobb számítógépének egyike (2016)

Kapcsolódó szócikkek 
Trinity College (egyértelműsítő lap)
Trinity megye (egyértelműsítő lap)